Don Juan puede referirse a:

Arte
Don Juan, personaje arquetípico de un seductor libertino valiente y osado.
Don Juan (1665),  tragicomedia de Molière.
El libertino castigado o Don Juan (1787), adaptación italiana del personaje.
Don Juan Tenorio, materialización literaria de 1844 del personaje, y sus adaptaciones filmográficas.
Don Juan (1819-1824), poema de Lord Byron, compuesto de 17 cantos pero inconcluso por su muerte.
Don Juan (1844), poema de Nikolaus Lenau, basado en el personaje.
Don Juan, op. 20 (1888), poema sinfónico de Richard Strauss, basado en el poema de Lenau.
Don Juan (1922), novela de José Augusto Trinidad Martínez Ruiz, más conocido como Azorín.
Don Juan. Ensayo sobre el origen de su leyenda, ensayo de Gregorio Marañón.
Don Juan, película española dirigida en 1950 por José Luis Sáenz de Heredia.
Don Juan en los infiernos (1991),  película española dirigida por Gonzalo Suárez, basada en la obra de Molière.
Don Juan DeMarco (1995), película parcialmente basada en el personaje.
Don Juan y su bella dama (2008-2009), telenovela argentina basada levemente en el personaje.
Don Juan (el taita del barrio), el primer tango grabado por una orquesta de tango.
 Las enseñanzas de Don Juan, libro de Carlos Castaneda.
 Don Juan (programa de televisión), programa de Antonio Mercero.

Personas
Don Juan de Borbón, tercer hijo de Alfonso XIII.

Lugares
Don Juan, localidad de República Dominicana.